Puerta ("porta" in spagnolo) può riferirsi a:

Geografia
Argentina
La Puerta – capoluogo del dipartimento di Ambato, nella provincia di Catamarca
Puerta de Corral Quemado – città del dipartimento di Belén, nella provincia di Catamarca
Puerta de San José – città del dipartimento di Belén, nella provincia di Catamarca

Porto Rico
Puerta de Tierra – quartiere di San Juan

Spagna
 La Puerta de Segura – comune della provincia di Jaén, in Andalusia

Persone
 Antonio Puerta – calciatore spagnolo
 Edgar Puerta – pugile messicano
 Federico Ramón Puerta – presidente argentino
 Juan Diego Puerta López – regista colombiano
 Mariano Puerta – tennista argentino.